Mustapha Chadili (Casablanca, 14 de fevereiro de 1973) é um ex-futebolista profissional marroquino, goleiro, disputou a Copa do Mundo de 1998. Seu ultimo clube foi o Raja Casablanca.

Carreira 
Chadili fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1973
Naturais de Casablanca
Goleiros de Marrocos
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Raja Casablanca
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000